

Geografia

Austria 
 Hartberg – città nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Distretto di Hartberg – distretto soppresso con capoluogo Hartberg (Stiria)
 Distretto di Hartberg-Fürstenfeld – distretto con capoluogo Hartberg (Stiria)
 Hartberg – frazione di Burgkirchen, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Hartberg Umgebung – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Hartberg – frazione di Kammeltal, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Sport 
 Turn und Sportverein Hartberg – società polisportiva con sede a Hartberg (Austria)

Pagine correlate 
Hardtberg – distretto della città tedesca di Bonn